Velika nagrada Brazilije 1972 je bila druga neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1972. Odvijala se je 30. marca 1972 na dirkališču Interlagos.

Dirka

Formula 1 sezona 1972
1972